Жерля́нки, или у́ки (), — род бесхвостых земноводных из одноимённого семейства. Раньше их относили к семейству круглоязычных.

Описание 
Общая длина достигает 7,7 см. Тело уплощённое, кожа бугристая, насыщена ядовитыми железами. Околоушные железы (паротиды) не выражены. Барабанные перепонки отсутствуют, зрачки треугольные или сердцевидные. Между пальцами задних лапок — плавательные перепонки.

Окраска сверху серо—коричневая, тёмная или зелёная с тёмными или зелёными пятнами. Снизу контрастное сочетание ярких жёлтых, оранжевых или красных пятен с тёмной пигментацией. В брачный период у самцов появляются чёрные мозоли на первом-втором пальцах передних конечностей и на внутренней части предплечья.

Жаберное отверстие у головастиков находится на средней линии брюха ближе к клоаке. Верхняя, достаточно высокая часть, хвостового плавника заходит на спину. Ротовой диск округлой или треугольной формы, с двумя рядами зубчиков сверху и тремя снизу, в каждой строке зубчики расположены в 2—3 ряда.

Образ жизни 

Предпочитают стоячую воду в низинах, в частности — небольшие пруды, ручьи, поймы. Встречаются в горных местностях, на высоте до 3000 м над уровнем моря. Активны в сумерках. Питаются жерлянки в основном водными беспозвоночными, но в некоторых частях своих ареалов они едят и наземных животных (жуков, двукрылых, дождевых червей). Зимовку проводят на суше, в норах, ямах и под постройками.

В случае опасности на суше могут принимать «вогнутую» позу, прижимаясь брюхом к поверхности и выгибая кверху голову и конечности. Таким образом животные демонстрируют ярко окрашенную нижнюю часть тела. Иногда они переворачиваются на спину, изгибаясь брюхом кверху. Показ ярких частей тела предупреждает нападающего о ядовитости животного.

В кожных выделениях содержится вещество бомбезин, который вызывает распад эритроцитов крови. Мыльные на ощупь, эти выделения белого цвета вызывают сильное раздражение слизистой оболочки, озноб и головную боль у человека. При дозе ЛД50 = 400 мг/кг яд этих земноводных имеет летальный эффект для грызунов. Однако несмотря на это жерлянки иногда становятся добычей других лягушек, ужей, некоторых птиц и млекопитающих.

Размножение 
В брачный период самцы издают весьма характерные глухие звуки («уканье») как на поверхности воды, так и под водой. При спаривании самец обхватывает самку за туловище впереди бёдер (так называемый амплексус). Спаривание происходит в воде.

Самка откладывает на подводные растения от 80 до 300 икринок. Кладка представлена в виде отдельных икринок или их небольших групп.

Распространение 
Обитают в Европе, за исключением юго-запада, Британских островов и почти всей Скандинавии, с другой стороны, они присутствуют в Приморском крае России, в Корее, северо-восточном и юго-западном Китае и на самом севере Вьетнама. На территории России — 2 вида. В Европейской части России, на севере до 58° с. ш., водится краснобрюхая жерлянка (Bombina bombina), обитающая на равнинах в зоне степей, широколиственных и смешанных лесов. Дальневосточная жерлянка (Bombina orientalis) населяет кедрово-широколиственные леса на юге Дальнего Востока.

Классификация 
На январь 2023 года в род включают 7 видов:

Галерея

Примечания

Литература 
 Биологический энциклопедический словарь / Гиляров М. С., Баев А. А., Винберг Г. Г., Заварзин Г. А. и др. — М.: Советская энциклопедия, 1986. С. 198.
 Орлов Б. Н. Гелашвили Д. Б. Ибрагимов А. К. Ядовитые животные и растения СССР — : Высшая школа, 1990. — С. 94—96. — ISBN 5-06-001027-9
 
 Axel Kwet: Reptilien und Amphibien Europas. Franckh-Kosmos, Stuttgart, 2005. ISBN 3-440-10237-8
 Menno Schilthuizen (2001). Frogs, Flies & Dandelions. Oxford University Press. ISBN 0-19-850393-8
 Trevor J.C. Beebee: Ecology and Conversation of Amphibians. Chapman & Hall, London 1996. ISBN 0-412-62410-9

Жерлянки